

Geografia

Boxted – villaggio e parrocchia civile in Essex (Inghilterra)
Boxted – villaggio e parrocchia civile in Suffolk (Inghilterra)